Sezonul 1930-1931 al Serie A a fost treizeci și unu sezon de când s-a fondat această ligă. Titlul a fost câștigat de Juventus.

Echipe 
Următoarele 18 echipe au participat în sezonul 1930-1931:

Clasamentul ligii

Rezultate

Cei mai buni marcatori 
Cei mai buni marcatori ai sezonului

29 goluri
  Rodolfo Volk (Roma)
24 goluri
  Giuseppe Meazza (Ambrosiana)
20 goluri
 Raimundo Orsi  (Juventus)
  Antonio Vojak (Napoli)
18 goluri
 Carlo Reguzzoni (Bologna)
17 goluri
 Cesare Augusto Fasanelli (Roma)
16 goluri
 Angelo Schiavio (Bologna)
 Elvio Banchero   (Genova 1893)
 Giovanni Ferrari   (Juventus)
 Giovanni Vecchina  (Juventus)
 Alfredo Mazzoni   (Modena)

Vezi și 
 Italian version with pictures and info.
 emeroteca.coni.it
  Serie A 1930-31 su rsssf.com
 All results with goalscorers on RSSSF Website.

Note

Referințe 
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

1930-1931